Quercetani – abitanti di Querceta
Quercetani – abitanti di Querceto (Montecatini Val di Cecina)